CQF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Calais Marck (Francia)